Parque dos Ingleses é um conjunto da Zona Centro-Sul de Manaus, capital do Amazonas.

Dados do bairro 
 População: 704 moradores (estimativa)

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Parque 10 de Novembro
Zona Centro-Sul de Manaus